Сова́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент — Канталь. Входит в состав кантона Сень. Округ коммуны — Морьяк.

Код INSEE коммуны — 15223.

Коммуна расположена приблизительно в 400 км к югу от Парижа, в 75 км юго-западнее Клермон-Феррана, в 45 км к северу от Орийака.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 189 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 107 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 79 были экономически активными, 28 — неактивными (показатель активности — 73,8 %, в 1999 году было 72,1 %). Из 79 активных работали 72 человека (43 мужчины и 29 женщин), безработных было 7 (3 мужчин и 4 женщины). Среди 28 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 14 — пенсионерами, 10 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Мартен (XII век). Памятник истории с 1968 года
 Башня Шаваньяк (XV век). Памятник истории с 1964 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Канталь